Pinai steht für:
 Pinai, Ort in Gambia
 Pinai (Fluss), Fluss auf der japanischen Insel Iriomote-jima – siehe auch Pinaisāra-Wasserfall

Siehe auch:
 Pinay (Begriffsklärung)